Félix ou Felix (sans accent) est un nom propre.

Prénom ou patronyme 
Félix ou Felix est un prénom masculin fêté à différentes dates selon le saint auquel il se réfère.

Félix ou Felix est aussi un patronyme.

Sens et origine du nom 
Félix vient du latin felix (sans accent) signifiant « heureux ».

Variantes linguistiques 
 allemand, anglais, danois, néerlandais, norvégien, portugais, roumain, suédois, tchèque : Felix
 bulgare, russe : Феликс (Feliks)
 catalan : Fèlix
 croate, polonais : Feliks
 espagnol, français, hongrois, slovaque : Félix
 espéranto : Felikso
 galicien: Fiz ou Fins
 grec : Φήλιξ (Fèlix)
 italien : Felice
 japonais : フェリクス ferikusu
 letton : Felikss
 lituanien : Feliksas
 poitevin : Félis
 occitan : Fèliç

Saints chrétiens 
Voir

Papes et Antipapes 
 Félix Ier, pape de 269 à 274, martyr et Saint chrétien
 , antipape de 355 à 365.
 Félix III, pape de 483 à 492, Félix II n'étant pas encore considéré comme un antipape, il n'y aura pas d'autre Félix II
 Félix IV, pape de 526 à 530
Félix V (Amédée VIII de Savoie), antipape de 1439 à 1449, aucun pape n'ayant choisi le prénom Félix depuis 1449, il n'y a pour l'instant pas d'autre Félix V

Personnalités portant ce prénom 
 Felix, consul en 428
 Félix (préfet romain), préfet (du prétoire des Gaules ?) vers 472.Julius Felix Campanianus ?
 Félix André (né en 1987), entraîneur français de volley-ball.
 Félix Arnaudin (1844-1921),  poète et photographe français spécialiste de la Haute-Lande.
 Felix Baumgartner (né en 1969), parachutiste et sauteur extrême autrichien.
 Félix Bollaert (1855-1936), ingénieur français, directeur de la Compagnie des mines de Lens.
 Félix Cellerier, dit Félix (1807-1870), acteur français du théâtre de Vaudeville.
 Félix d'Aquitaine,  est duc d’Aquitaine et de Vasconie de 660 à 670.
 Félix d'Urgell, évêque d'Urgel (✝ 818).
 Felix Da Housecat (né en 1972), DJ américain.
 Félix de Givry (né en 1991), acteur et entrepreneur français.
 Félix de Séville, mort en 700, archevêque de Séville et  de Tolède.
 Félix Dzerjinsky (1877-1926), révolutionnaire et dirigeant de la Tchéka
 Félix Éboué (1884-1944), gouverneur colonial français rallié à la France libre.
 Félix Faure (1841-1899), homme politique français, président de la République française (1895-1899) sous la Troisième République.
 Félix Fénéon (1861-1944), critique d'art, journaliste et directeur de revues français.
 Félix-Pascal Févola (1882-1953), sculpteur français.
 Félix Gaillard (1919-1970), homme d'État français.
 Félix Godefroid (1818-1897), harpiste et compositeur belge.
 Félix González-Torres (1957-1996), artiste américain d'origine cubaine.
 Félix Gray (né en 1958), chanteur, auteur et compositeur français.
 Félix Guattari (1930-1992), psychanalyste et philosophe français
 Félix Hernández (né en 1986), joueur vénézuélien de baseball.
 Félix Houphouët Boigny,(1905-1993), homme politique et Artisan de la paix, père des indépendances en Côte d'Ivoire, ;
 Félix Jouan (1892-1945), minotier, résistant, membre du réseau « Var » d'exfiltration d'aviateurs alliés, mort en déportation.
 Felix Kjellberg, dit PewDiePie (né en 1989), vidéaste et comédien suédois.
 Félix Kir (1876-1968), chanoine et homme politique français.
 Félix Le Bars, dit Féloche (né en 1973), chanteur et musicien français.
 Félix Leclerc (1914-1988), chanteur québécois.
 Felix Lee (né en 2000), chanteur, danseur et rappeur australien.
 Félix Lope de Vega (1562-1635), dramaturge et poète espagnol.
 Felix Magath (né en 1953), footballeur puis entraîneur allemand.
 Félix Mayol (1872-1941), chanteur de variétés français.
 Felix Mendelssohn (1809-1847), chef d'orchestre et compositeur allemand.
 Félix Moati (né en 1990), acteur français.
 Félix Peyrat,(---), écrivain français, auteur de Sur ma lame;
 Félix Potin (1820-1871), un des précurseurs de la grande distribution française.
 Félix Potvin (né en 1971), gardien de but dans la LNH.
 Félix Pyat (1810-1889), journaliste, auteur dramatique et homme politique français, personnalité de la Commune de Paris.
 Félix Sánchez (né en 1977), athlète dominicain.
 Félix-Antoine Savard (1896-1982), écrivain québécois, auteur de Menaud, Maître-Draveur.
 Hubert-Félix Thiéfaine (né en 1948), auteur-compositeur et chanteur français.
 Felix Trinidad (né en 1973), boxeur portoricain.
 Félix Vallotton (1865-1925), peintre et graveur sur bois suisse. 
 Félix Miéli Venerando (né en 1937), footballeur brésilien, champion du monde en 1970.

Pseudonyme 
 Gérard Chamayou, dit Félix, artiste ingénieur, concepteur de la Géode de la Villette.
 Francis Wright, dit Felix,  DJ et compositeur de musique house britannique.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Félix (1922-1998), de son nom complet Félix Assunção Antunes, footballeur portugais.
 Félix (1937-2012), de son nom complet Félix Miéli Venerando, footballeur brésilien.

Personnages de fiction 
 Félix, journaliste de bande dessinée créé en 1949 par Maurice Tillieux.
 Félix est une série de bande dessinée de Fabrice Lebeault.
 Félix le chat est un personnage de dessin animé célèbre dès les années 1920 et qui réapparut dans les années 1960.
 Félix est une série de bande dessinée franco-belge créé en 1965 par Maurice Rosy et Paul Deliège.
 Félix est un personnage de l'univers de Mickey Mouse.
Félix Tholomyès est un personnage des Misérables de Victor Hugo.
 Félix est le personnage du père Noël incarné par Gérard Jugnot dans Le père Noël est une ordure.
 Félix est le gouverneur d'Arménie, père de Pauline dans la pièce de Corneille, Polyeucte
 Félix Argyle est un personnage de l'animé Re:Zero, Tappei Nagatsuki
 Félix Graham de Vanily est un personnage de la série d'animation Miraculous, crée en 2015 par Thomas Astruc

Cinéma 
 Felix, film à sketches allemand de Helma Sanders-Brahms, Helke Sander, Margarethe von Trotta et Christel Buschmann sorti en 1988.

Personnalités portant ce patronyme 
 Agustín Félix (1979-), athlète espagnol, spécialiste du décathlon ;
 Allyson Felix (1985-), athlète américaine ;
 Ana Dulce Félix (1982-), athlète portugaise ;
 André Félix (1927-2006), artiste et industriel suisse ;
 António Bagão Félix (1948-), homme politique et homme d'affaires portugais ;
 Antonius Felix, procurateur de Judée de 52 à 60 ;
 Arthur Felix (1887-1956), microbiologiste anglais ;
 Charles-François Félix (v.1635-1703), barbier-chirurgien de  ;
 Célestin Joseph Félix (1810-1891), prédicateur jésuite français ;
 Damien Félix (19?-), musicien français ;
 Dominique François Xavier Félix (1763-1839), général français ;
 Enedina Arellano Félix (1961-), narcotrafficante mexicaine cheffe du Cartel de Tijuana ;
 Eugen Felix (1836-1906), peintre autrichien ;
 Francis Felix (1942-), poète belge ;
 François Félix (1949-), footballeur français ;
 Herbert Felix (1908-1973), entrepreneur suédois ;
 Hugo Felix (1866-1934), compositeur austro-américain. ;
 Jacques Félix (1923-2006), marionnettiste français ;
 Jardênia Félix (2003-), athlète brésilienne ;
 Jean Félix (1885-1968), homme politique français ;
 Jean Baptiste Louis Philippe de Félix (1755-1820), neveu du maréchal d'Ollières, général des guerres révolutionnaires et napoléoniennes ;
 Jean-Joseph Doyen de Félix (1746-1818), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 João Félix (né en 1999), footballeur portugais ;
 Kurt Felix (1988-), athlète grenadin ;
 Léon Pierre Félix (1869-1940), peintre français ;
 Louis Félix (1920-2013), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Louis Nicolas Victor de Félix d'Ollières (1711-1775), Maréchal de France ;
 María Félix (1914-2002), actrice mexicaine ;
 Paola Felix (1950-), chanteuse suisse ;
 Ray Felix (1930-1991), basketteur américain ;
 Seymour Felix (1892-1961), chorégraphe américain ;
 Susana Félix (1975-), chanteuse portugaise ;
 Lucius Cornelius Sulla Felix (second cognomen), (138 av. J.C.-78 av. J.-C.), dictateur de la République romaine de 82 av. J.-C. à 79 av. J.-C. ;
 Sylviane Félix (1977-), athlète française ;
 Werner Felix (1927-1998), musicologue et historien de la musique allemand ;
 Zoé Félix (1976-), actrice française.

 Famille d'actrices :
 Élisabeth Rachel Félix (1821-1858), plus connue sous son seul prénom « Rachel », actrice française ;
 Rébecca Félix (1829-1853), actrice française, sœur de la précédente ;
 Adélaïde dite Lia Félix (1830-1908), actrice française, sœur des précédentes.
 Mélanie dite Dinah Félix (1836-1909), actrice française, sœur des précédentes

Toponymie 
 Felix (sans accent) est une commune d'Espagne, dans la province d'Almería, communauté autonome d'Andalousie.
 Arabia Felix, nom latin antique du Yémen.
 , une page d'homonymie regroupant de nombreux noms de lieux ou d'édifices.

Autres usages du nom : les prix artistiques 
 Les prix Felix (sans accent), dénomination des prix du cinéma européen de sa fondation en 1988 à 1996.
 Les Félix (avec accent), statuettes (nommées ainsi en hommage à Félix Leclerc) remis aux artistes de la chanson au Québec lors du gala de l'ADISQ qui se tient chaque automne.
 Les prix Félix-Antoine-Savard sont des prix de poésie, nommés ainsi en hommage au poète Félix-Antoine Savard.

Autre 
 Felix culpa est une locution latine qui signifie « faute heureuse ».
 Felix est un cyclone de la saison 2007 (Atlantique nord).
 (1664) Felix est un astéroïde.
 Félix est une marque de nourriture pour chats, de l'entreprise Purina.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français
F
